Batalla de Zela (67 aC), durant la Quarta Guerra Mitridàtica en la que Mitridates VI Eupator va vèncer els romans dirigits per Luci Valeri Triari.
 Batalla de Zela (47 aC), durant la Segona guerra civil romana en la que Juli Cèsar va derrotar a Farnaces II del Pont.